Riem (kleding), hulpmiddel dat dient om een kledingstuk op zijn plaats te houden of als modeaccessoire
 Tuigage (rij- of trekdier), het tuig waarmee een dier aangespannen wordt aan voer- of werktuigen of voor lasten
 Riem (papier), een bepaald aantal vellen papier
 Roeiriem, hulpmiddel waarmee een roeiboot wordt voortbewogen
 Aandrijfriem, een band voor het overbrengen van de beweging van een motor
 Autogordel, riem die een inzittende van een voertuig beschermt bij een ongeluk
 Nagelriem, het huidrandje aan de achterzijde van de nagel
 Riem (München), wijk in oosten van München, voormalige luchthaven van de stad